Jonathan Edwards (theoloog) (1703-1758), Amerikaans theoloog, opwekkingsprediker en zendeling
Jonathan Edwards (musicus) (*1946), Amerikaans folkmusicus
Jonathan Edwards (atleet) (*1966), Engels hink-stap-springer